Плей-оф Кубка Стенлі 1992 — стартував після регулярного чемпіонату 18 квітня та фінішував 1 червня 1992.

Учасники плей-оф

Конференція Принца Уельського

Дивізіон Адамса 
 Монреаль Канадієнс, чемпіон дивізіону Адамса – 93 очка
 Бостон Брюїнс – 84 очка
 Баффало Сейбрс – 74 очка
 Гартфорд Вейлерс – 65 очок

Дивізіон Патрик 
 Нью-Йорк Рейнджерс, чемпіон дивізіону Патрика, Конференції Принца Уельського, Кубок Президента – 105 очок
 Вашингтон Кепіталс – 98 очок
 Піттсбург Пінгвінс – 87 очок (39 перемог)
 Нью-Джерсі Девілс – 87 очок (38 перемог)

Конференція Кларенса Кемпбела

Дивізіон Норріса 
 Детройт Ред-Вінгс, чемпіон дивізіону Норріса, Конференції Кларенса Кемпбела – 98 очок 
 Чикаго Блекгокс – 87 очок 
 Сент-Луїс Блюз – 83 очка
 Міннесота Норт-Старс – 70 очок

Дивізіон Смайт 
 Ванкувер Канакс, чемпіон дивізіону Смайт – 96 очок 
 Лос-Анджелес Кінгс – 84 очка
 Едмонтон Ойлерс – 82 очка
 Вінніпег Джетс – 81 очко

Плей-оф

1/8 фіналу 
Конференція Принца Уельського

Конференція Кларенса Кемпбела

Чвертьфінали 
Конференція Принца Уельського

Конференція Кларенса Кемпбела

Півфінали

Фінал Кубка Стенлі

Статистика

Найкращі бомбардири плей-оф

Джерела 
 Архів  

Сезон НХЛ 1991—1992